Slyfield ist der Familienname folgender Personen:

 C. O. Slyfield (1898–1974),  US-amerikanischer Tontechniker
 Jim Slyfield,  US-amerikanischer Biathlet